Omega Cygni pode se referir a:
Omega1 Cygni
Omega2 Cygni